— посёлок в Японии, находящийся в уезде Камиминоти префектуры Нагано.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу. С ним граничат города Нагано, Накано и посёлок Синано.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Нагано